Бишофса́йм (,  — Бишофсгейм) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мольсем. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Росайм (округ Мольсем).

Площадь коммуны — 12,33 км², население — 3079 человек (2006) с тенденцией к росту: 3334 человека (2013), плотность населения — 270,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 3308 человек, в 2012 году — 3322 человека, а в 2013-м — 3334 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 2142 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1638 были экономически активными, 504 — неактивными (показатель активности 76,5 %, в 1999 году — 73,3 %). Из 1638 активных трудоспособных жителей работали 1536 человек (784 мужчины и 752 женщины), 102 числились безработными (61 мужчина и 41 женщина). Среди 504 трудоспособных неактивных граждан 163 были учениками либо студентами, 191 — пенсионерами, а ещё 150 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки